Il delitto paga bene (Wiseguy) – romanzo di Nicholas Pileggi del 1986
Oltre la legge - L'informatore  (Wiseguy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1990.
Wiseguy – film per la televisione statunitense del 1996, sequel della serie precedente.